Романьоли () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Романьоли, Алессио (род. 1995) — итальянский футболист.
 Романьоли, Леандро (род. 1981) — аргентинский футболист.
 Романьоли, Люка (род. 1961) — итальянский крайне правый политик.
 Романьоли, Симоне (род. 1990) — итальянский футболист.
 Романьоли, Этторе (1871—1938) — итальянский филолог-классик, переводчик и драматург.